ЛДИ-3-1М — советский портативный лазерный дальномер-бинокль, созданный для измерения расстояний до различных наземных, воздушных и морских целей как при хорошей видимости, так и в сложных погодных условиях (во время тумана, снегопада, дождя и т.п.). Разработка прибора проходила в 1980-х годах в НИИ «Полюс» под руководством А. Г. Ершова на основе базовой модели лазерного дальномера ЛДИ-3, которая была принята на вооружение ВМФ СССР после государственных испытаний, проведённых в 1982 году в сравнении с прибором 1Д13 Казанского оптико-механического завода.

Техническая спецификация 
Прибор ЛДИ-3-1М обладает высокими эксплуатационными качествами при минимальных массогабаритных параметрах.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Измерительные приборы
Индивидуальное снаряжение и обмундирование советских и российских военнослужащих
Военные бинокли СССР
Лазерные дальномеры